Veen (niederländisch für "Moor") heißt

 ein Ortsteil der Gemeinde Alpen im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen, siehe Veen (Alpen)
 Veen, ein Ortsteil der Gemeinde Altena, Nordbrabant, Niederlande

Van Veen steht für:
 Van Veen, niederländischer Motorradhersteller
 Mount Van Veen, Berg im Viktorialand, Antarktika

Veen, van Veen oder van der Veen ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan van Veen (* 1989) deutsch-niederländischer Schauspieler
 Babette van Veen (* 1968), niederländische Schauspielerin und Sängerin
 Chris van Veen (1922–2009), niederländischer Politiker
 Claudia van Veen (* 1976), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin
 Frans van der Veen (1919–1975), niederländischer Fußballspieler
 Gerrit van der Veen (1902–1944), niederländischer Bildhauer und Widerstandskämpfer
 Gian van Veen (* 2002), niederländischer Dartspieler
 Hans-Joachim Veen (* 1944), deutscher Politikwissenschaftler
 Herman van Veen (* 1945), niederländischer Sänger, Schriftsteller, Liedertexter und Liederkomponist

 Jojanneke van der Veen (* 1975), niederländische Sängerin, siehe Nomansland (Danceprojekt)
 Jose van Veen (* 1986), niederländische Ruderin
 Otto van Veen (1556–1629), flämischer Maler und Zeichner

 Robbert Adrianus Veen (* 1956), Theologe in der mennonitischen Tradition
 Robert Veen († 2015), niederländischer Jazz-Saxophonist
 Robert De Veen (1886–1939), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Sietze Douwes van Veen (1856–1924), niederländischer Kirchenhistoriker
 Stephan Veen (* 1970), niederländischer Hockeyspieler
 Vera Int-Veen (* 1967), deutsche Fernsehmoderatorin

sowie von
 Veen Emonen, mythische Gestalt aus dem finnischen Nationalepos „Kalevala“

Siehe auch:
 Großes Veen, Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Veen Waters Finland Oy, ein finnischer Getränkehersteller
 Van-der-Veen-Eisstrom, Eisstrom im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Vehn
 Fehn
 Fenn
 Venn